Redźki  – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Lebiedziewo.
 Redźki – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze.
Redźki – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Mikołajewo.
 Redźki – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dubrowieńskim, w sielsowiecie Asintorfski.